L-Innu Malti (Мальтійська: "Гімн Мальти") є національним гімном Мальти.

На мальтійській

Переклад українською 
Захисти її, О Господи, як Ти її завжди захищав,
Цю батьківщину кохану, якої ім'я ми носимо!
Тримай її у Своїх думках, яку Ти зробив прекрасною!

Хай правителя хвалять за Його мудрість,
Хай милість і сила в людях зросте!
Підтверджуй нас усіх в єдності й у мирі!

Примітки

Мелодія 
 Гімн Мальти (Real Player)

Див. також 
 Герб Мальти
 Прапор Мальти

Національні символи Мальти
Мальта
Мальта
Музика Мальти